Sozial-Liberale Partei steht für:

 Sozial-Liberale Deutsche Partei, siehe Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei #Geschichte
 Kroatische Sozial-Liberale Partei

Sozialliberale Partei steht für:

 Sozialliberale Partei (Deutschland)
 Sozialliberale Partei (Republik Moldau)
 Sozialliberale Partei (Tunesien)